Оллман, Оллмен

Ерік Оллман Ерік Пол Оллман (англ. Eric Paul Allman, * 2 вересня, 1955) — американський програміст
 Дуейн Оллмен (, 20 листопада 1946 – 29 жовтня 1971) – американський гітарист